Mareau kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mareau-aux-Prés, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Mareau-aux-Bois, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire,